Первый дивизион 2008/2009 годов () — 53-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 8 августа 2008 года и закончился 8 мая 2009 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Нидерландов 2008/09 на сайте rsssf.com 

2008/2009
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2008 году
Спорт в Нидерландах в 2009 году